Woebcken ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Woebcken (* 1954), deutsche Musikwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Chorleiterin
 Hinrich J. Woebcken, deutscher Diplom-Wirtschaftsingenieur und Nordamerika-Chef von Volkswagen (seit 2016)

Siehe auch:
 Wöbcken